Pehm ist der Familienname von: 

 Georg Pehm (* 1964), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Johann Pehm (1898–1961), österreichischer Schmiedemeister und Politiker (ÖVP)